Buchta  ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Buchta (1880–1952), österreichischer Maler
 Emil Buchta (1910–1974), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Johann Simon Buchta (1705–1752), evangelischer Pfarrer, Lehrer und Dichter
 Josef Buchta (* 1948), österreichischer Feuerwehrfunktionär
 Julian Buchta (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Karel Buchta (1897–1959), tschechoslowakischer Skisportler
 Luboš Buchta (* 1967), tschechischer Skilangläufer
 Peter Buchta (* 1971), österreichischer Theaterschauspieler
 Richard Buchta (1845–1894), österreichischer Afrikaforscher
 Severin Buchta (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Svatopluk Buchta (* 1966), tschechoslowakischer Bahnradrennfahrer
 Wilfried Buchta (* 1961), deutscher Islamwissenschaftler

Siehe auch:
 Buchteln
 Puchta